

Бентлівілл — місто, штат Пенсільванія
 Бентлівілл — селище, штат Огайо